Глобальний індекс безпеки здоров'я (, GHSI) — це оцінка можливостей глобальної охорони здоров'я в 195 країнах, підготовлена Центром медичних досліджень Джона Гопкінса, Ініціативою зі зменшення ядерної загрози та Economist Intelligence Unit. Розробка індексу фінансувалася Open Philanthropy Project, Фондом Білла і Мелінди Гейтс та Robertson Foundation.

Історія 
Перший річний звіт з Глобального індексу безпеки здоров'я був опублікований у 2019 році. Його головним висновком стало те, що «жодна країна не є повністю підготованою до епідемій та пандемій, і тому кожна країна має вирішити важливі прогалини». Країнами в категорії «найбільш підготовлені» стали США, Велика Британія, Нідерланди, Австралія, Канада, Таїланд, Швеція, Данія, Південна Корея, Фінляндія, Франція, Словенія та Швейцарія. Сполучені Штати посіли перше місце зі значенням індексу 83,5 зі 100. Минулий президент США Дональд Трамп використовував Глобальний індекс безпеки здоров'я як частину аргументу, що США є найкраще підготовленою країною у світі до пандемії. Один із консультантів, який працював над проектом, сказав, що, хоча США і посідають перше місце за цим індексом, є місця для вдосконалення. Найбільша кількість країн у категорії «найменш підготовлені» була в Західній та Центральній Африці.

Структура індексу 
Індекс складається з 140 питань, організованих за 6 категоріями, 34 показниками та 85 субпоказниками. Повний список категорій та показників представлений нижче:

Рейтинг країн

Критика 
Стаття журналу The Lancet від березня 2020 року розкритикувала звіт з Глобального індексу безпеки здоров'я 2019, сказавши, що країни, які були віднесені до найбільш підготовлених, такі як США та Велика Британія, показали себе гірше на тлі пандемії ніж країни Азії та Африки, які зайняли нижчий рейтинг. У відповідь на цю статтю розробники індексу зробили заяву, в якій говорилося, що позиція Сполучених Штатів в рейтингу не свідчить про те, що країна адекватно підготовлена ​​до реагування на потенційно катастрофічні спалахи інфекційних захворювань.

Див. також 
 Громадське здоров'я
 Пандемія коронавірусної хвороби 2019

Примітки 

Громадське здоров'я
Міжнародні рейтинги